Macrozamia viridis, specie botanica presente in Australia
Mantella viridis, rana dal verde mantello presente in Madagascar
Marenzelleria viridis, verme marino presente nelle acque costiere europee
Megalaima viridis, specie di uccelli presenti nel sud dell'India
Melibe viridis, specie di lumaca marina presente nella zona Indo-West Pacific
Mentha viridis, sinonimo di M. spicata, erba aromatica perenne coltivata in tutto il mondo
Merops viridis, specie di uccello presente nell'Asia di sud-est
Microcystis viridis, una specie di cianobatterio presente in Europa e Australia
Monachanthus viridis, sinonimo obsoleto per tre specie di orchidee: Catasetum barbatum, Catasetum macrocarpum e Catasetum cernuum 
Monardella viridis, specie di erba perenne presente in California
Morelia viridis, specie di serpente che si trova in Nuova Guinea, Indonesia e parte dell'Australia
Musa viridis, genere di banana presente in Vietnam
Myxodes viridis, tipo di pesce presente nelle coste di Cile e Perù